Pascale Petit peut désigner :
 Pascale Petit (1938-), actrice française ;
 Pascale Petit (1964-), écrivaine française.